Шилдс (, ) — английская фамилия. Известные носители:
  (род. 1977) — австралийский мотогонщик, обладатель Кубка на выбывание Элитной лиги Великобритании по спидвею в составе клубов «Истборн Иглс» (2002) и «Лейксайд Хаммерс» (2009).
  (1944—2005) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Музея американского искусства Уитни.
 Шилдс, Алексис — канадская фигуристка, серебряная медалистка чемпионата Канады в паре с братом Крисом (1965—1967).
  (1907—1975) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль Марунз» (1935).
  (1914—1995) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Карлтон».
  (1811—1892) — член Палаты представителей США (1841—1843), поверенный в делах США в Венесуэле (1845—1850).
  (1833—1887) — американский солдат, участник Гражданской войны, обладатель Медали Почёта за участие в битве при станции Аппоматокс (1865).
 Шилдс, Брук (род. 1965) — американская супермодель и актриса.
  (род. 1991) — новозеландский регбист, победитель Чемпионата регби в составе национальной сборной (2013) и турнира «Супер Регби» в составе клуба «Харрикейнз» (2016).
  (род. 1988) — британский драматург и театральный актёр, лауреат премии Лоренса Оливье за новую комедию (2015).
  (род. 1976) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Данфермлин Атлетик» (2007).
  (род. 1985) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Шотландии в составе клуба «Хиберниан».
  (род. 1979) — американский боец смешанных единоборств, чемпион Shooto (2004) и Strikeforce (2009—2010) в среднем весе, бронзовый медалист чемпионата мира по грэпплингу по версии Бойцовского клуба Абу-Даби в весе до 77 кг (2005).
 Шилдс, Джеймс:
  (1762—1831) — член Палаты представителей США (1829—1831).
 Шилдс, Джеймс (1806—1879) — американский политик и военный, участник Мексиканской и гражданской войн.
 Шилдс, Джимми (1929—1996) — канадский кёрлингист.
  (род. 1981) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Канзас-Сити Роялс» (2014).
  (1900—1949) — британский и южноафриканский политик и журналист, генеральный секретарь Южно-Африканской коммунистической партии (1925—1927), главный редактор лондонской газеты Daily Worker (1933—1935).
  (род. 1962) — британский предприниматель и политик, член Палаты лордов (с 2014), министр интернет-безопасности (2016—2017).
 Шилдс, Джон:
  (1848—1892) — американский юрист, председатель Верховного суда территории Аризона (1885—1886).
  (1858—1934) — член Сената США (1913—1925).
  (1929—2004) — член Палаты общин Канады (1980—1993).
  (1932—2014) — американский предприниматель, генеральный директор сети супермаркетов Trader Joe’s (1988—2001).
 Шилдс, Дэвид:
  (род. 1956) — американский публицист.
  (род. 1991) — американский хоккеист, игрок клуба Австрийской хоккейной лиги «Филлахер».
  (1878—1970) — американский юрист, генеральный прокурор штата Юта (1917—1921).
  (род. 1963) — посол США в Брунее (2011—2014).
 Шилдс, Кевин (род. 1963) — ирландский музыкант, вокалист и гитарист альтернативной рок-группы My Bloody Valentine.
  — канадский баскетбольный тренер, главный тренер национальной мужской сборной (1989—1994).
 Шилдс, Кларесса (род. 1995) — американская боксёрша, первая американская олимпийская чемпионка в боксе.
  (1914—1998) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда».
  (род. 1980) — британский хоккеист, чемпион Элитной хоккейной лиги в составе клуба «Белфаст Джайантс» (2019).
  (ур. Кейси; род. 1959) — американская гимнастка, чемпионка Панамериканских игр в опорном прыжке (1975).
  (род. 1997) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Шотландии в составе клуба «Мотеруэлл».
 Шилдс, Крис:
 Шилдс, Крис — канадский фигурист и невролог, серебряный медалист чемпионата Канады в паре с сестрой Алексис (1965—1967).
  (род. 1990) — ирландский футболист, обладатель Кубка Президента Ирландии в составе клуба «Дандолк» (2019, 2021).
  (род. 2000) — австралийский автогонщик, чемпион Австралии по гонкам «Формула-3» в национальном классе (2016).
 Шилдс, Кэрол:
 Шилдс, Кэрол (1935—2003) — канадская писательница и поэтесса, лауреат Пулитцеровской премии.
  (род. 1957) — американская баскетболистка и офтальмолог-онколог, лауреат премии Теодора Рузвельта NCAA (2023).
  (род. 1946) — американский политик, глава администрации округа Джексон (штат Миссури; 1995—2007).
  (род. 1937) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Балтимор Колтс» и «Миннесота Вайкингс».
  (род. 1936) — американский химик, президент Университета штата Калифорния в Фуллертоне (1971—1980) и Южного методистского университета (1980—1986).
 Шилдс, Лоуренс:
  (1893—1953) — американский кларнетист ансамбля Original Dixieland Jazz Band.
 Шилдс, Лоуренс (1895—1976) — американский легкоатлет.
  (род. 1986) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Корк (2010).
  (1939—1965) — американский военно-морской инженер, участник войны по Вьетнаме, обладатель Медали Почёта за участие в битве за Донгсоай (1965; посмертно).
  (1941—2013) — новозеландский политик, министр по делам таможни (1984—1987) и женщин (1987—1990).
  (род. 1948) — член Палаты общин Канады (с 2015).
  — ирландский политик, лорд-мэр Корка (2014—2015).
  (род. 1951) — американский политолог, лауреат премии Риты Мэй Келли Американского общества государственного управления (2011).
  (род. 1960) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Шотландии в составе клуба «Харт оф Мидлотиан».
 Шилдс, Пол:
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Индианаполис Колтс».
  (род. 1978) — ирландский регбист, чемпион Кельтской лиги в составе клуба «Ольстер» (2006).
  (1892—1944) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Хаддерсфилд Таун».
  (род. 1962) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн».
  (род. 1982) — американский баскетболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Миттельдойчер».
 Шилдс, Роберт:
  (1827—1864) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в осаде Севастополя (1855).
  (1930—2008) — британский хирург, президент Эдинбургской королевской коллегии хирургов (1994—1997).
 Шилдс, Ронни (род. 1958) — американский боксёр-профессионал.
  (род. 1975) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Анахайм Энджелс» (2002).
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Питтсбург Стилерз».
 Шилдс, Стивен:
  (род. 1958) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Янкис».
  (род. 1972) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».
  (в замужестве — Уайт; род. 1952) — американская пловчиха, бронзовая медалистка Олимпийских игр в плавании на 100 м баттерфляем (1968).
 Шилдс, Сэвви (Саванна) (род. 1995) — американская модель.
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Грин-Бей Пэкерс».
 Шилдс, Тайлер (род. 1982) — американский фотограф.
  (род. 1968) — американский политолог, канцлер Университета штата Арканзас (с 2022).
 Шилдс, Томас:
 Шилдс, Томми (род. 1943) — британский футболист, четвертьфиналист Европейского кубка в составе клуба «Линфилд» (1966).
  (род. 1964) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Чикаго Кабс».
  (род. 1991) — американский пловец, чемпион мира в комбинированной эстафете 4×100 м (2015).
  (род. 1971) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Канзас-Сити Чифс».
 Шилдс, Уиллоу (род. 2000) — американская актриса.
 Шилдс, Уильям:
  (1907—1989) — заместитель коменданта береговой охраны США (1964—1966).
  (род. 1954) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Сан-Диего Чарджерс».
  (наст. фамилия — Збиковски; 1912—1985) — американский футболист, участник Олимпийских игр (1936).
  (1833—1911) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
 Шилдс, Фрэнсис:
 Шилдс, Фрэнк (1909—1975) — американский теннисист и киноактёр, член Международного зала теннисной славы, дед Брук Шилдс.
  (1820—1906) — британский инженер-строитель, архитектор Хрустального дворца в Порту к Международной выставке 1865 года.
 Шилдс, Чарльз:
  (1879—1953) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Балтимор Ориолс».
  (род. 1951) — американский биограф.
 Шилдс, Шейвон (род. 1994) — американский и датский баскетболист.
  (1778—1846) — член Палаты представителей США (1835—1839),
  (род. 1928) — член Палаты общин Великобритании (1986—1987).
 Шилдс, Элис (род. 1943) — американский композитор.
  (ок. 1882—1944) — британский предприниматель и политик, председатель Торговой палаты Гонконга (1938) и Банковской корпорации Гонконга и Шанхая (1939—1940).
  — американский полицейский, шеф полиции Атланты (2016—2020) и Луисвилла (2021—2023).
  — канадский драматург, лауреат Премии генерал-губернатора за англоязычное драматическое произведение (2014).
 Шилдс, Эшли (род. 1985) — американская баскетболистка.

  (род. 2000) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Канберра Рэйдерс».
  (1867—1944) — англиканский священник, епископ Армидейла (1916—1929), сын Фрэнсиса Уэбба Шилдса.
  (1869—1959) — британский инженер-строитель, президент Института инженеров-строителей (1944—1945), сын Фрэнсиса Уэбба Шилдса.
  (род. 1960) — британская бегунья, чемпионка Англии по кроссу (1984, 1987) и бегу на 5000 м (1988), чемпионка мира по кроссу в составе сборной Англии (1986).

См. также 
  (род. 1946) — американский актёр, певец и хореограф, лауреат премий «Эмми» за выступление в варьете или музыкальной программе (1982), «Тони» за роль второго плана в мюзикле (2019) и «Грэмми» за альбом для музыкального театра (2020).
 Саут-Шилдс — город в Англии.
 Шилц, Майда (1923—1944) — югославская словенская партизанка.